La estación de Sint-Niklaas es una estación de tren belga situada en Sint-Niklaas, en la provincia de Flandes Oriental, región Flamenca.

Pertenece a la línea  de S-Trein Antwerpen.

Situación ferroviaria 
La estación se encuentra en la línea línea 59 (Amberes-Gante).

Historia 
La estación abrió el 3 de noviembre de 1844 en la línea 59. Los servicios de trenes son operados por NMBS / SNCB. El edificio actual fue construido en 1972 por los arquitectos Ludwig Van Wilder y Omer De Grootte.

Intermodalidad

Véase también 
Sociedad Nacional de los Ferrocarriles Belgas

Referencias 

Estaciones de ferrocarril de Bélgica
Amberes